

Geografia 
 Schmölz – frazione del comune del mercato di Küps nel land della Baviera

Persone 
 Hugo Schmölz – fotografo tedesco
 Karl Hugo Schmölz – fotografo tedesco

Altro 
 Marienkapelle in der Schmölz –  nome in tedesco della chiesa di Santa Maria alla Fonderia, in provincia autonoma di Bolzano